

Patronyme 

 Jean Lauga (1919-2006), joueur de rugby français ;
 Louis Lauga, (1940-), homme politique français ;
 Pierre Lauga (1922-1984), joueur de rugby français ;
 Romain Lauga (1982-), joueur de rugby français.

Divers 
 Bourse Lauga-Delmas, concours organisé par la radio française Europe 1.